Абдуллін Азат Хаматович (*1931) — башкирський драматург, прозаїк
Абдуллін Азгар Ханіфович (1923  — 1993) — диригент, композитор, музикознавець, педагог, заслужений діяч мистецтв Татарської АРСР
 Абдуллін Анвар Абдуллінович (*1917 — †2002) — Герой Радянського Союзу
 Абдуллін Ібрагім Ахметович (*1920 — †2005) — башкирський драматург, прозаїк
 Абдуллін Мансур Ідіатович (*1919 — †1996) — Герой Радянського Союзу
 Абдуллін Олександр Рафкатович (*1962) — український журналіст, політик
 Абдуллін Сулейман Аюпович (*1928 — †2002) — башкирський народний співак

Абдулліна Айша (1916 — 2019) —  казахська театральна актриса, співачка, заслужена артистка Казахської РСР (1942), народна артистка Казахської РСР (1958)
Абдулліна Ліра Султанівна — башкирська поетеса і журналістка
 Абдулліна Райля Нігаметзянівна — башкирська науковиця, фармаколог, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки Башкирії

Прізвища